Uku peut être :
 Uku, cours d’eau du Congo-Kinshasa ;
 Uku, ville du Japon ;
 Uku, village du Népal ;
 Uku, village du Soudan ;
 Uku, village d’Estonie ;
 Uku ou Ukko, aussi appelé Taara, dieu de la mythologie estonienne.
Uku peut aussi signifier :
 Ukulélé